Фотев — болгарская фамилия. Известные носители:

 Фотев, Христо (1934-2002) — болгарский поэт

См. также 

 Фотиев